Середзем'я — вигаданий континент у творах Дж. Толкіна.
 Середзем'я — латиська назва Ліфляндії (Відземе).